Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 68-as, továbbá 68A, 68B, 68C, 68Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 68-as busz (Baja)megszűnt

 68-as busz (Budapest)
 68B busz (Budapest)temetői járat
 68A busz (Budapest)megszűnt
 68A busz (Budapest)temetői járat; megszűnt
 68C busz (Budapest)temetői járat; megszűnt
 68Y busz (Budapest)megszűnt

 68-as busz (Miskolc)